«Galvanize» () ― сингл британского дуэта The Chemical Brothers при участии Q-Tip, выпущенный 22 ноября 2004 года с их альбома Push the Button. Он занял 3-е место в UK Singles Chart 23 января 2005 года. В Испании сингл занял 1-е место и удерживал его в течение двух недель. В Австралии он занял 65-е место в списке «100 самых горячих песен 2004 года».

Композиция
В треке присутствует семпл из песни марокканской певицы Наджат Аатабу «Hadi Kedba Bayna», а также рэп от Q-Tip. Кроме того, в части песни звучит семпл из раннего сингла группы «Leave Home».

Критика
Скотт Плагенхоф из Pitchfork заявил, что песня восходит к ранним дням дуэта.

В феврале 2006 года она получила премию Грэмми за лучшую танцевальную запись.

Музыкальный клип
Клип был снят в испанском городе Малага режиссером Адамом Смитом. В нем участвуют три парня в клоунской раскраске, которые направляются в клуб под названием Lyceo во время танцевального баттла. Имя одного из этих парней ― Билал. Один из них начинает танцевать в баттле, но потом их ловит и уводит полиция.

Трек-лист

UK and US 12-inch single
"Galvanize" 
"Electronic Battle Weapon 7"

UK CD1
"Galvanize"
"Rize Up"

UK CD2
"Galvanize"
"Galvanize" 
"Electronic Battle Weapon 7"
"Galvanize" 

Australia CD single
"Galvanize"
"Galvanize" 
"Electronic Battle Weapon 7"

US CD single
"Galvanize" 
"Rize Up"
"Electronic Battle Weapon 7"

Japanese CD EP
"Galvanize" 
"Galvanize" 
"Galvanize" 
"Rize Up"
"Electronic Battle Weapon 7"
"Galvanize"

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Песни 2004 года
Синглы 2004 года
Песни The Chemical Brothers
Малага
Премия «Грэмми» за лучшую танцевальную запись
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании